Фа́устово — железнодорожная станция и остановочный пункт Рязанского направления Московской железной дороги в Воскресенском районе Московской области.

Была открыта при сооружении железной дороги в 1862 году, названа по селу Фаустово. 

Осенью 1941 года бомбами был разбит стоящий на станции Фаустово пассажирский поезд, с многочисленными жертвами. Паровоз в этот момент заправлялся водой на водокачке. 

В 1958 году была произведена электрификация станции постоянным током, напряжением 3кВ.

На станции есть 2 пассажирские посадочные платформы. Имеется вокзал с пригородной кассой и залом ожидания. Фаустово является конечной остановкой для некоторых пригородных поездов, следующих из Москвы.

Станция осуществляет операции с грузовыми вагонами. К станции примыкает подъездной путь испытательного полигона ГкНИПАС и путевая машинная станция ОПМС-103.

Примечания

Ссылки 

 Расписание электропоездов по ст. Фаустово

Железнодорожные станции и платформы Воскресенского района Московской области
Станции Московско-Рязанского региона Московской железной дороги
Станции 3 класса
Промежуточные станции